Il toponimo Kraliky, con grafie differenti, può riferirsi a:

Králíky, città della regione di Pardubice
Králíky, comune della regione di Hradec Králové

Králiky, comune della regione di Banská Bystrica